Иван Леонто́вич:
 Леонтович, Иван Андрианович (1893—1970) — украинский стенограф, переводчик, поэт.
 Леонтович, Иван Николаевич (1860—1926) — русский общественный деятель, член Государственного Совета по выборам.